Мілліон Волде  (, 17 березня 1979) — ефіопський легкоатлет, олімпійський чемпіон.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
Досьє на sport.references.com

Ефіопські бігуни на довгі дистанції
ефіопські олімпійські чемпіони
Уродженці Аддис-Абеби